Le terme pine désigne :
 la pine des Rameaux, gâteau traditionnel charentais ;
 le Pine (logiciel), logiciel de messagerie électronique, acronyme pour Program for Internet News and E-mail (« Programme pour le courrier électronique et les forums Internet ») ;
 l'arbre pin en anglais ;
 le pénis humain en argot ; a également donné le verbe piner.

Nom de famille 
Pine est le nom de famille de
 Chris Pine (né en 1980), acteur américain
 Courtney Pine (né en 1964), jazzman anglais
 Larry Pine (né en 1945), acteur américain
Phoebe Paterson Pine (née en 1997), archère britannique
 Robert Pine (né en 1941), acteur américain
 Robert Edge Pine (1730 - 1788), peintre anglais
 Shlomo Pinès, philosophe palestinien

Toponyme

Australie 
 Pine Gap.

Canada 
 Gare Pine Beach ;
 Pine Point (Territoires du Nord-Ouest) ;
 Mine de Pine Point ;
 Pine Sands (Alberta).

États-Unis 
 Pine, census-designated place située en Arizona ;
 Pine Bluff, ville des États-Unis,
 Université de l'Arkansas à Pine Bluff ;
 Pine Island Ridge ;
 Pine Level (Comté d'Autauga, Alabama) ;
 Tremplin de Pine Mountain, tremplin de saut à ski ;
 Pine Point, une census-designated place du Minnesota ;
 Pine Village (Indiana) ;

Divers 
 Baselga di Pinè, ville d'Italie
 Big Pine Key, île de l'océan Atlantique
 Parc national de la montagne Burrowa-Pine, en Australie
 Burnt Pine, île de l'Océanie
 La Pine (Oregon)
 Little Pine Key, ile de l'océan Atlantique
 Lone Pine Koala Sanctuary en Australie
 Parc d'État de Upper Pine Bottom, en Pennsylvanie
 Pour White Pine, voir Comté de White Pine (Nevada)

Cinéma 
 Pine Ridge Feud, film muet américain sorti en 1909
 William H. Pine (1896-1955), producteur américain

Musique 
 Pine Leaf Boys, groupe musical
 In Pine Effect, album de µ-Ziq paru en 1995

Divers 
 Benguet pine, un pin
 PINE Technology, entreprise chinoise

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais